El Condado de Stevens es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Stevens (Kansas)
 Condado de Stevens (Minnesota)
 Condado de Stevens (Washington)